Sierra Negra může být:

 Sierra Negra (sopka) (1124 m) – sopka na Galapágách
 Sierra Negra (Mexiko) (4640 m) – vrch v Mexiku
 Sierra Negra (Argentina) – obec v Argentině

Reference